Мирковце могу бити:

 Мирковце (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Мирковце (Чучер-Сандево), насељено мјесто у општини Чучер-Сандево, Град Скопље, Северна Македонија

Види још 
 Мирковци